Tippeligaen 2011 var den 67. udgave af det norske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 20. marts, 2011 til den 27. november, 2011.

Molde FK vandt deres første norske mesterskab.

Tabel

Norge

Statistik

Målscorer

Kilde: Alt om fotball

Assister

Kilde: Alt om fotball 

Fodbold i Norge
Fodbold i 2011